Württemberger steht für:
 die Einwohner von Württemberg
 die Pferderasse Württemberger Warmblut
 die Schafsrasse Merinolandschaf

Siehe auch:
 Der Württemberger
 Würtenberger